Les Lutins diaboliques est le quatrième album de la série de bande dessinée Clifton scénarisé par Greg et dessiné par Jo-El Azara, publié aux éditions Le Lombard.

Synopsis 

Une panne de voiture contraint Clifton à s'arrêter dans un endroit perdu de la lande anglaise où les habitants sont terrorisés par des lutins démoniaques. Il n'en faut pas plus pour que le détective amateur décide d'élucider ce mystère...

Historique 

Le personnage de Clifton avait été créé en 1959 par Raymond Macherot. Après seulement trois brèves histoires de 30 pages chacune, Macherot avait abandonné Clifton lorsqu'il avait quitté le Journal de Tintin pour rejoindre le Journal de Spirou en 1965, son contrat le contraignant à abandonner ses personnages, notamment Clifton, à l'éditeur.

Rédacteur en chef du journal depuis 1965, Greg, qui s'est attelé à remodeler et rajeunir l'hebdomadaire en lançant nombre de nouvelles séries dont il est lui-même le scénariste (Bruno Brazil, Bernard Prince, Luc Orient...), va ressortir Clifton des tiroirs pour relancer la série, sur un scénario écrit par lui-même, en confiant le dessin à un dessinateur vedette du journal à cette époque avec la série Taka Takata, Jo-El Azara.

Les Lutins diaboliques est publié à partir du 7 du  de l'édition belge et du 1060 du journal daté du  de l'édition française.

Pour l'occasion, Jo-El Azara réalise un dessin original pour la couverture du 1061 de l'édition française représentant le héros menacé par un fusil figurant en amorce de l'image, la surprise faisant sauter sa casquette en l'air, avec le texte d'accroche suivant : , alors que l'édition belge ne proposera aucune couverture.

Ce sera le seul album dessiné par Azara, qui préférera se consacrer à son héros nippon, et Greg confiera par la suite la série à deux des membres de son studio, qui viennent de lancer leur série Robin Dubois, le scénariste Bob de Groot et le dessinateur Turk.

Publication

Périodique 

 Journal de Tintin édition Belgique, du 7 du  au 21 du 

 Journal de Tintin édition France, du 1060 du  au 1074 du

Album 

 Édition originale de la première série : 32 pages, reliure brochée, couverture souple, Collection Vedette 10, Le Lombard, 1971 (DL 01/1971)
 
 Édition originale de la série actuelle : 46 pages, couverture cartonnée, avec plusieurs histoires courtes inédites en album signées Bob de Groot, Turk, et Bédu, constituant le tome 17 de la série, Le Lombard, 1997 (DL 03/1997)

Notes et références

Annexes

Documentation

Lien externe 
 .

Bande dessinée policière
Bande dessinée de Greg
Album de Clifton
Série publiée dans le journal de Tintin
Bande dessinée se déroulant à Londres
Album de bande dessinée sorti en 1971